
Улица Гу́нара А́страс () — улица в Видземском предместье города Риги, одна из важнейших транспортных магистралей Пурвциемса. Названа в честь латышского диссидента и борца за права человека Гунарса Астры (1931—1988).

Улица Гунара Астрас начинается от перекрёстка с улицей Лиелвардес и заканчивается пересечением с улицей Августа Деглава, переходя далее в улицу Дарзциема. Проезжая часть состоит из четырёх полос движения (по 2 в каждом направлении) с разделительной полосой посередине. Общая длина улицы — .

Возникла в 1974 году; первоначально носила имя командира фронтовой разведгруппы Арвида Розе (1909—1944). Современное название носит с 1996 года.

Достопримечательности 
 Дом мебели
 Высотное здание «Астра люкс»
 Римско-католическая церковь Святой Троицы

Прилегающие улицы 
Улица Гунара Астрас пересекается со следующими улицами:

 Улица Лиелвардес
 Улица Упеню
 Андромедас гатве
 Джохара Дудаева гатве
 Улица Дзелзавас
 Улица Пуцес
 Улица Курмью
 Улица Стирну
 Улица Августа Деглава

Примечания

Литература 
 Rīgas ielas. 3. sējums. — Mārupe: Drukātava, 2009. — С. 135. — ISBN 978-9984-798-86-8

Улицы Пурвциемса